Káli László (1945) cselgáncsozó, edző, sportvezető
Káli László (1946) magyar földrajzi író, közíró, költő
Káli László (1961) költő